Телефонный распределительный провод (ТРП) — двух- или четырёхпроводной провод, предназначенный для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной или трансляционной распределительной сети внутри помещений. 

Считается морально устаревшим ввиду ненадёжности, низкой помехозащищённости, невозможности высокоскоростной передачи данных, неудобств при разделке и оконечивании. Однако ввиду своей низкой стоимости находит применение в телефонной разводке внутри помещений, так как является самым дешёвым решением (благодаря своей примитивной конструкции) во многих ситуациях. В отличие от более продвинутых аналогов витой пары 1 и 2 категорий, токопроводящие жилы ТРП не скручиваются (провод плоский, жилы располагаются параллельно), благодаря чему он получил жаргонное название лапша по схожести внешнего вида с макаронными изделиями.

Провод ТРП крепится к поверхности путём прибивания мелкими гвоздями между жилами. Может прокладываться в кабель-каналах. Оконечивается классическим способом под винты, с одной (линейной, станционной) стороны — на винтовые клеммы телефонной коробки типа КРТ-10, с другой — под винты в телефонной розетке. Не рекомендуется врезание ТРП во врезной плинт кросса или врезные контакты телефонной или компьютерной розетки, так как полиэтиленовая изоляция при врезании перерезается и провод держится только на медной проволоке. Для скрытой прокладки сетей проводного вещания применяется провод со стальными жилами.

См. также 

 Кабель
 ПРППМ (кабель)
 ТПП (кабель)
 ТСВ (кабель)
 Телефонная розетка
 Катушка Пупина

Телефонная связь